

Sigla 
 Special Economic Zone  – zona economica speciale

Codici 
 SEZ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale delle Seychelles, nell'isola di Mahé, Seychelles
 sez – codice ISO 639-3 della lingua senthang chin